est une expression anglo-saxonne signifiant « lumières lointaines ». Elle peut faire référence à :

 , titre anglais de Luci lontane, film italien d' sorti en 1987 ;
 , titre anglais de Au feu ! (), film allemand de Hans-Christian Schmid sorti en 2003;

 , chanson d'Ivy présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi